La Reforma kan syfta på:

Guatemala 

 Municipio de La Reforma, kommun, 
 La Reforma, Guatemala, Departamento de San Marcos,

Mexiko 

 La Reforma, Linares, 
 La Reforma, Tenampa, 
 La Reforma, Tempoal, 
 La Reforma, Ixhuatlán de Madero, 
 La Reforma, Chihuahua, Urique, 
 La Reforma, Rosario, 
 La Reforma, Culiacán, 
 La Reforma, Angostura, 
 Francisco Sarabia, Aguascalientes, El Llano, 
 La Reforma kommun, Oaxaca, 
 La Reforma, Benito Juárez, 
 La Reforma, Tihuatlán 
 La Reforma (norra Misantla), 
 La Reforma, Huatabampo, 
 La Reforma, Álamo Temapache, 
 La Reforma (östra Misantla), 
 La Reforma, Cosautlán de Carvajal, 
 La Reforma, Tlapacoyan, 
 La Reforma, Guanajuato, San José Iturbide, 
 La Reforma, San Ildefonso Amatlán, 
 La Reforma, Jalpan, 
 La Reforma, Santa María Tonameca, 
 La Reforma, Xiutetelco, 
 La Reforma, Aquismón, 
 La Reforma, San Mateo del Mar, 
 La Reforma, Santa María Jacatepec, 
 La Reforma, Tamazunchale, 
 La Reforma, Santa María Chilchotla, 
 La Reforma, Chilchotla, 
 La Reforma, Acatlán de Pérez Figueroa, 
 La Reforma, Chiapas, Motozintla, 
 La Reforma, Atzalan, 
 La Reforma, San Pedro Quiatoni, 
 La Reforma, José Azueta, 
 La Reforma, Río Bravo, 
 La Reforma, San Francisco Chapulapa, 
 La Reforma, Chontla,